Примера Дивисьон Чили 1942 () — 10-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1942
Чили
1942 год в Чили